Ojo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ojo (ö),

Nigeria 

 Ojo (distrikt), Lagos, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar